Фридрих Персиваль Рек-Маллечевен (; 11 августа 1884 года — 16 февраля 1945 года) — немецкий писатель. Его самое известное сочинение — Tagebuch eines Verzweifelten («Дневник отчаявшегося»), в котором нашла выход ненависть писателя к Адольфу Гитлеру и нацизму. В итоге Рек-Маллечевен был арестован нацистами и умер от тифа в концентрационном лагере Дахау.

Биография 
Фридрих (Фриц) Рек-Маллечевен родился в имении Маллечевен, Мазурия (в настоящее время — Малечево, Польша) в семье прусского политика и землевладельца Германа Река. Изначально хотел стать музыкантом, какое-то время изучал медицину в Инсбруке. Затем служил офицером в прусской армии, но был уволен из-за диабета. В 1908 году женился на Анне Луизе Бюттнер. В браке родилось три дочери и сын, однако в 1930 году пара рассталась.

Получив в 1911 году диплом врача, Рек устроился на работу судовым врачом, в течение года плавал в американских водах. После этого переехал в Штутгарт, где выбрал карьеру журналиста и театрального критика в Süddeutsche Zeitung, а затем в 1914 году перебрался ближе к Мюнхену, в Пасинг. В 1933 принял католичество и в 1935 году женился на Ирмгард фон Борке, в браке с которой родилось ещё три девочки.

На протяжении 1920-х и 1930-х годов Рек выступал также в роли писатель, специализируясь на детских приключенческих рассказах. Одна из его книг,  Bomben auf Monte Carlo, была четырежды экранизирована. После прихода в власти Гитлера многие книги Река попали под запрет и были опубликованы лишь спустя годы после его смерти. Одна из самых известных его работ — Tagebuch eines Verzweifelten («Дневник отчаявшегося»), описывающая годы жизни под властью нацистов, которых писатель люто ненавидел. Впервые это произведение опубликовано в 1947 году, затем в 1970 году издано на английском языке в переводе Пауля Рубенса.

Арест и смерть 
В своём дневнике в октябре 1944 года Рек пишет, что нацистские власти начали его подозревать. 13 октября 1944 года писатель был арестован и обвинён в «подрыве духа вооружённых сил», высшей мерой наказания за что являлась смерть на гильотине. Проведя несколько дней в тюрьме, Рек был неожиданно освобождён по приказу генерала СС. Однако 31 декабря 1944 года он был снова арестован за «оскорбление немецкой валюты». Вероятно, это стало следствием письма, в котором Рек жалуется издателю, что уровень инфляции снижает его авторские гонорары. 9 января 1945 года писатель был переведён в концентрационный лагерь Дахау, где широко распространились болезни. В этих условиях он вскоре заразился тифом и, согласно официальному свидетельству о смерти, скончался 16 февраля.

Библиография 
 Uradel, 1914
 Mit Admiral Spee, 1936 (written 1914/15)
 Aus Tsingtau entkommen, 1916
 Der Admiral der Roten Flagge, 1917
 Monteton, 1924
 Die Siedlung Unigtrusttown, 1925
 Frau Übersee, 1926
 Liebesreigen und Fanfaren, 1927
 Die Dame aus New York, 1928
 Sven entdeckt das Paradies, 1928
 Jean Paul Marat, 1929
 Bomben auf Monte Carlo, 1930
 Des Tieres Fall, 1931
 Hundertmark, 1934
 Krach um Payta, 1935
 Ein Mannsbild namens Prack, 1935
 Sophie Dorothee, 1936
 Bockelson. Geschichte eines Massenwahns, 1937
 La Paloma, 1937
 Spiel im Park, 1937
 Der grobe Brief, 1940
 Diana Pontecorvo, 1944
 Das Ende der Termiten, 1946
 Charlotte Corday, 1947
 Tagebuch eines Verzweifelten, 1947 («Дневник отчаявшегося»)

Фильмография 

 1931: Bomben auf Monte Carlo
 1934: Peer Gynt
 1941: …reitet für Deutschland
 1960: Bomben auf Monte Carlo

Примечания 

Заключённые концлагеря Дахау
Умершие от тифа
Праведники народов мира в Германии